Schölmerich ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Schölmerich (* 1952), deutscher Entwicklungspsychologe
 Joseph Schölmerich (1913–1995), deutscher Mediziner und Kommunist
 Jürgen Schölmerich (* 1948), deutscher Mediziner
 Paul Schölmerich (1916–2015), deutscher Mediziner